Hsien Hsi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mei Xi (vattendrag i Kina, Zhejiang, lat 29,68, long 121,72), 
 Xian Xi, vattendrag, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar